Frank Kramer peut correspondre à 

 Frank Kramer (1880-1958), un coureur cycliste américain ;
 Frank Kramer (illustrateur) (1909-1993), un illustrateur américain ;
 Frank Kramer (réalisateur) (1930- ), le pseudonyme le plus fameux de Gianfranco Parolini.
 Frank Kramer (football, 1947) (1947-2020), un ancien footballeur néerlandais ;
 Frank Kramer (football, 1972) (1972-), un ancien footballeur allemand, aujourd'hui entraîneur du FC Schalke 04 ;
 Frank Kramer (animateur de radio) (1970- ), un animateur américain de radio ;